Birkir Bjarnason – calciatore islandese, di ruolo centrocampista
 Brynjar Ingi Bjarnason – calciatore islandese, di ruolo difensore
 Ólafur Örn Bjarnason – calciatore e allenatore di calcio islandese
 Þorsteinn Bjarnason – ex calciatore islandese, di ruolo portiere
 Teddy Bjarnason – calciatore islandese, di ruolo attaccante